James Tomkins (ur. 1965) – australijski wioślarz
 James Tomkins (ur. 1989) – angielski piłkarz